Oosterhoek (gevangenis), een huis van bewaring en gevangenis in de Nederlandse stad Grave
 Oosterhoek (streek), een streek in de Groningse gemeente Eemsdelta
 v.v. Oosterhoek, een amateurvoetbalclub in de Nederlandse plaats Delfzijl